Карлобаг (, ) — курортный городок на адриатическом побережье Хорватии в Лицко-Сеньской жупании. Также это название одноимённого муниципалитета.

География 
Карлобаг расположен под горным хребтом Велебит с видом на остров Паг, западнее Госпича и южнее города Сень на пересечении автотрассы Риека — Дубровник (Адриатическая магистраль) и автодорог, ведущих в направлении Госпича, Плитвицких озер и Загреба. Имеет прибрежную полосу пляжей длиной 42 км. По территории муниципалитета также протекает богатая форелью река Гацка (Gacka).

Демография 
По данным переписи 2011 г. население муниципалитета составило 917 жителей, абсолютное большинство которых составляли хорваты с долей в 94,3 %. В самом же Карлобаге в 2001 г. жило 510 человек. Карлобаг также населяют сербы, боснийцы, македонцы, албанцы, итальянцы.

История 
У Плиния и Птолемея населенный пункт упоминается как древнеримская Vegia. Во время нашествия готов Vegia опустела, но в VII веке хорваты построили западнее римского города новое поселение, которое называлось Skrisa (oppidum Scrissi).

В 1387 году селение впервые упоминается под названием Баг. Считается, что нынешним названием город обязан своему основателю, императору Священной Римской империи Карлу IV.

После турецкого вторжения в Лику город в 1525 году был полностью разрушен османами, которые оставили только небольшую крепость с военным присутствием. По просьбе жителей города Сень австрийским эрцгерцогом Карлом, основателем Военной границы, в 1579 году был построен новый город, который с 1580 стал известен как Карлобаг. Однако, как только город был восстановлен, в 1592 г. венецианцы захватили крепость и уничтожили город. До 1683 Карлобаг был заселён только военными подразделениями.

Австрийский правитель Карл VI Габсбург велел построить гавань и планировал дорогу на Госпич. Его внук Иосиф II соединил Карлобаг с «Военной границей» в 1776 году, а в 1786 году построил еще одну дорогу через Велебит. Во время властвования Наполеона Карлобаг подвергся обстрелу из английских военных кораблей в 1813 г.

Настоящее время 
Сегодня главный род занятий Карлобага — это рыболовство и туризм. Основные виды активного отдыха включают катание на лодках и пеший туризм, так как Карлобаг славится своими горными тропами отличного качества. Горы Велебит, возвышающиеся над Карлобагом, были объявлены мировым биосферным заповедником, единственным в Хорватии. Город Карлобаг также имеет порт для паромного сообщения с островом Паг.

Примечания 

Общины Ликско-Сеньской жупании